DFG ima več pomenov. Lahko je tričrkovna kratica:

 za Nemško mirovno ustanovo (Deutsche Friedensgesellschaft).
 za Deutsche Forschungsgemeinschaft, nemško raziskovalno ustanova, znano pred 2. sv. vojno kot Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.

Kratice